Edoardo Zardini (ur. 1989) – włoski kolarz
 Edoardo Zardini (ur. 1976) – włoski narciarz alpejski